

Форест-Гілл — район міста Торонто

Форест-Гілл — місто, штат Техас
 Форест-Гілл — селище, штат Луїзіана